Thorsen ou Thorson est un patronyme scandinave qui peut se référer à :

Thorsen 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Camilla Thorsen, (1975- ), handballeuse norvégienne
 Jan Einar Thorsen, (1966- ), skieur alpin norvégien ;
 Jens Jørgen Thorsen, (1932-2000), réalisateur, scénariste, acteur, producteur et monteur danois ;
 Kjetil Thorsen Trædal, (1958- ), architecte norvégien ;
 Sven-Ole Thorsen, (1944- ), acteur, bodybuilder et karatéka danois.

Thorson 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charlie Thorson, (1890–1966), est un dessinateur et caricaturiste, auteur de livres pour enfants et illustrateur de BD canadien d'origine islandaise
 Joseph Thorarinn Thorson (1889-1978), homme politique canadien du Manitoba
 Linda Thorson, (née en 1947), est une actrice canadienne

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien